San Barnaba ima više značenja:
 San Barnaba, Ascoli Piceno
 San Barnaba, Cuneo
 San Barnaba, Sondrio